Instrumentmager kan betyde:

 En person der fremstiller musikinstrumenter
 En person, der bygger videnskabelige instrumenter